Mission Control steht für:
 Mission Control Center, die Flugkontrollzentren für die Raumfahrt
 Mission Control (Apple), eine Funktion im Betriebssystem OS X von Apple